Мюнзинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен.  Население составляет 4142 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 52,20 км². Официальный код  —  09 1 73 137.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии